Il termine 9th Division può applicarsi a varie unità militari a livello di divisione

Divisioni di fanteria 
 9th Division (Australian Army) – divisione di fanteria dell'Australian Army
 9th (Scottish) Division – divisione di fanteria del British Army durante la prima guerra mondiale
 9th (Highland) Infantry Division – divisione di fanteria del British Army durante la seconda guerra mondiale
 9th (Secunderabad) Division – divisione di fanteria del British Indian Army
 9th Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army

Divisioni corazzate 
 9th Armoured Division (British Army) – divisione corazzata del British Army
 9th Armored Division (United States Army) – divisione corazzata dell'United States Army